Ariadna (género) — género de aranhas da família Segestriidae
Ariadne — personagem da mitologia grega

Desambiguações de antropônimos